Kłęby ist der Name zweier Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Kłęby (Golczewo), deutsch Klemmen, in der Gmina Golczewo
 Kłęby (Warnice), deutsch Klemmen, in der Gmina Warnice